Matinkallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Matinkallio (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Matinkallio (ö i Norra Österbotten), Brahestad, 

Robotskapade Finlandförgreningar